Jurij Aleksandrovič Egorov (1954-1988) – pianista sovietico naturalizzato olandese
Jurij Pavlovič Egorov (1920-1982) – regista cinematografico sovietico